Молодовка — название населённых пунктов:

Россия 
 Молодовка — деревня в Долгоруковском районе Липецкой области.

Украина 
 Молодовка — село в Турийском районе Волынской области.
 Молодовка — село в Бурынском районе Сумской области.